Поет трио Маренич () — дебютный студийный альбом украинской фолк-группы «Трио Маренич». Впервые издан в 1979 году.

Список композиций 
Первая сторона
Украинские народные песни
 Ой у гаю при Дунаю — 3:57 (обр. А. Маренич)
 Сиджу я край віконечка — 2:38 (обр. С. Маренич)
 Посилала мене мати — 2:47 (обр. С. Маренич)
 Вже сонце низенько — 4:47 (обр. В. Маренича)
 Несе Галя воду — 3:43 (обр. А. Маренич)
 Бодай ся когут знудив — 2:16 (обр. В. Маренича)

Вторая сторона
 Тиша навкруги — 3:12 (муз. и сл. А. Богачука)
 Чом ти не прийшов — 3:44 (украинская нар. песня, обр. В. Маренича)
 Ой під вишнею — 2:03 (укр. нар. песня, обр. А. Маренич)
 Місяць і зіроньки — 2:11 (украинская нар. песня, обр. А. Маренич)
 Люби — 4:41 (В. Кушнирчук — А. Певко)
 Маки червоні — 4:20 (А. Злотник — В. Герасимов)

Участники записи 
 Антонина Маренич — пение, маракасы, гармоника, бубен, бас - гитара
 Светлана Маренич — пение, бубен, гармоника
 Валерий Маренич — пение, гитара, бонги
 Юрий Винник — звукорежиссёр
 Николай Кузик — редактор

Техническая информация

Ссылки 
 Сведения о пластинке 
 Поет трио Маренич 

Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Альбомы 1979 года
Дебютные альбомы 1979 года
Альбомы СССР